Лімб — інструмент для вимірювання кутів.
 Лімб — місце переходу рогівки в склеру.
 Лімб — в католицизмі місце перебування душ, що не потрапили ні в рай, ні в пекло, ні в чистилище.
 Лімб — видимий край диску Місяця, Сонця чи планети в проєкції на небесну сферу.